Schwalmtal ist der Name folgender Orte:

 Schwalmtal (Hessen), Gemeinde im Vogelsbergkreis, Hessen
 Schwalmtal (Niederrhein), Gemeinde im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen